Novogueorguíievka (en rus: Новогеоргиевка) és un poble del territori de Krasnoiarsk, a Rússia, que el 2014 tenia 135 habitants. Pertany al districte d'Ilanski.

Referències 

Pobles del territori de Krasnoiarsk